Botànica: Electra, gènere de la família de les poàcies actualment denominat Schismus.
 Mitologia grega:
 Electra, filla d'Agamèmnon i Clitemnestra.
 Electra (filla d'Oceà), nimfa.
 Electra (Plèiade).
 Psicologia: Electra dona nom a un trastorn psicològic anomenat complex d'Electra.
 Obres artístiques:
 Electra (Elektra), òpera del compositor alemany Richard Strauss, estrenada l'any 1909 a Dresden.
 Electra (Eurípides), drama escrit per Eurípides al s. V aC.
 Electra (Sòfocles), drama escrit per Sòfocles al s. V aC.